Язтаган Клычев (туркм. Ýaztagan Gylyjow) — туркменский государственный деятель.

Дата и место рождения 
сведений нет

Образование и специальность 
сведений нет

Карьера 
29.05.2013 — 19.05.2014 — заместитель хякима Багтыярлыкского этрапа г. Ашхабада.

19.05.2014 — 17.11.2014 — хяким Багтыярлыкского этрапа г. Ашхабада.

17.11.2014 — 05.07.2018 — хяким этрапа Аваза г. Туркменбаши Балканского велаята, председатель Главного управления по Национальной туристической зоне «Аваза».

05.07.2018 — 07.02.2020 — хяким Балканского велаята Туркменистана.

С 07.02.2020 — хяким г. Ашхабада.

Награды и звания 
 орден «За большую любовь к независимому Туркменистану» (08.11.2019)
 юбилейная медаль «25 лет независимости Туркменистана» (24.10.2016)

Варианты транскрипции фамилии 
 Фамилия: Гылыджов

Хякимы Балканского велаята
Хякимы Ашхабада